Кубок мира по конькобежному спорту 2021/2022 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые прошли с 12 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года. Было проведено 5 этапов.

Результаты первых четырех этапов Кубка мира учитывались при квалификации  на крупные соревнования сезона — на зимние Олимпийские игры 2022 года, на чемпионат мира по классическому многоборью и чемпионат мира по спринтерскому многоборью, а также на чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии были отстранены от участия на обоих чемпионатах мира и последнем этапе Кубка мира.

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2019 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Зачёт на отдельных дистанциях 
 (первые 12 спортсменов)

Мужчины

500 м 

 очки за первый забег / очки за второй забег

1000 м

1500 м

5000 и 10 000 м

Командная гонка

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Женщины

500 м 

 очки за первый забег / очки за второй забег

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Примечания

Ссылки 
 Communication No. 2425 ISU World Cup Speed Skating 2021/22 ISU
 Зачёт на отдельных дистанциях
 Результаты первого этапа
 Результаты второго этапа
 Результаты третьего этапа
 Результаты четвёртого этапа
 Результаты пятого этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2021 год в конькобежном спорте
2022 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022